Toaster kan ha flera betydelser:

 Toaster – en elektrisk apparat som värmer upp bröd. Förslagsvis med ostskiv(or) och en(flera) bit(ar) skinka. Det finns även personer som föredrar en skiva TOMAT för en extra smakexplosion. Ett tips är även att toppa med lite oregano och skippa tomaten.
 Smörgåsgrill – en vitvara som är avsedd att värma smörgåsar
 Innebörden "kärt barn har många namn", stämmer dessvärre inte för toaster. Andra namn får ges - men det sanna namnet är och förblir toaster.